Кумари:

 Кумари — индуистское божество.
 Кумари — муниципалитет в штате Гояс, Бразилия

 Кумари, Эрик Вольдемарович (1912—1984) — советский эстонский учёный-орнитолог и эколог.